Януарий (Ianuarius; на италиански: Gennaro) е мъжко име на:

 Флавий Януарин (или Януарий), консул 328 г., викарий (vicario) в Мизия 319 и в Рим 320 г.
 Януарий Непоциан, римски писател историк 4 век
 Свети Януарий († 305), мъченик, епископ на Неапол и Беневенто; честване на 21 април – Св. свещеномъченик Януарий
 Свети Януарий, няколко светии и мъченици
 Орден „Свети Януарий“, Парма
 Януарий Макгахан (1844-1878), американски журналист; дейност в защита на българския народ, пише за Баташкото клане
 Януарий Вознесенски (+ 1883), епископ на Брест (Беларус)

Вижте също 
 Януари, първият месец на годината
 Януари (пиеса), пиеса от Йордан Радичков от 1974 г.

Мъжки имена